Die Saison 2018/19 der Oberliga Schleswig-Holstein war die 72. Spielzeit der Oberliga Schleswig-Holstein und die 25. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 3. August 2018 mit dem Spiel zwischen dem NTSV Strand 08 und Eutin 08 eröffnet und endete mit dem letzten Spieltag am 18. Mai 2019.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2018/19 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus der Regionalliga Nord 2017/18 aus dem Gebiet Schleswig-Holstein:
 Eutin 08
 der Meister der Oberliga Schleswig-Holstein 2017/18 (beantragte keine Regionalliga-Lizenz):
 NTSV Strand 08
 die verbleibenden Mannschaften aus der Schleswig-Holstein-Liga 2017/18:
 TSB Flensburg
 SC Weiche Flensburg 08 II
 SV Eichede
 SV Todesfelde
 Heider SV
 Inter Türkspor Kiel
 TSV Lägerdorf
 SV Frisia 03 Risum-Lindholm
 VfR Neumünster
 TSV Schilksee
 PSV Union Neumünster
 die Meister aus den beiden Staffeln der Landesliga Schleswig-Holstein 2017/18 sowie der Sieger aus den beiden Aufstiegsspielen zwischen den Vizemeistern beider Staffeln:
 Meister Schleswig: TSV Kropp
 Meister Holstein: VfB Lübeck II
 Vizemeister Schleswig: TSV Bordesholm

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2018
Oberliga Schleswig-Holstein 2018/19